Цриевич:

 Цриевич, Илия (1463—1520) — хорватский поэт и прозаик, писал на латыни и далматинском языке.
 Цриевич Туберон, Людовик (1459—1527) — хорватский историк, писатель.